Епархия Иресе () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Иресе, Бразилия. Епархия Иресе входит в митрополию Фейра-ди-Сантаны. Кафедральным собором епархии Иресе является церковь святого Доминика.

История 
28 апреля 1979 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Qui in Beati Petri», которой учредил епархию Иресе, выделив её из епархии Руй-Барбозы.

Ординарии епархии 
 епископ Homero Leite Meira (1980—1983)
 епископ Edgar Carício de Gouvêa (1983—1994)
 епископ João Maria Messi (1995—1999)
 епископ Tommaso Cascianelli (2000 — по настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Qui in Beati Petri

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии